1, uno o UNO puede hacer referencia a:

 El número uno.
 El año 1 de nuestra era («después de Cristo»).
 El 1 a. C., el año 1 antes de nuestra era («antes de Cristo»).
 El 0,9 periódico, que matemáticamente equivale a 1.

Asimismo, como topónimo, puede referirse a:
 La isla de Uno, en Guinea-Bissau.

También, puede hacer referencia a cualquiera de los siguientes juegos:
 Uno (juego), juego de cartas distribuido por Mattel.
 Uno (baraja española), juego de cartas con baraja española.

Del mismo modo, puede referirse a cualquiera de los siguientes medios de comunicación:
 La 1, canal generalista español.
 Diario Uno (Mendoza), periódico de la ciudad de Mendoza (Argentina).
 Diario Uno (Chile), periódico chileno.
 Grupo América, empresa de multimedios argentina anteriormente llamada Grupo UNO Medios.

Asimismo, en música, puede hacer referencia a:

 «Uno» (tango) (1943), tango de Mariano Mores y Enrique Santos Discépolo.
 «Uno» (canción de Muse) (1999), canción del álbum Showbiz, debut de la banda británica de rock alternativo Muse.
 1 (álbum) (2000), álbum recopilatorio de The Beatles.
 Uno (álbum de La Ley) (2000), sexto álbum de estudio de la banda chilena de rock La Ley.
 Uno (álbum de Miguel Mateos) (2005), séptimo álbum como solista del cantante argentino Miguel Mateos.
 ¡Uno! (2012), noveno álbum de estudio de la banda estadounidense de punk rock Green Day.
 Uno (álbum de Arco) (2016), álbum debut como solista del cantante, guitarrista, compositor y letrista español Arco.
 UNO (álbum de Nacho) (2019), segundo álbum como solista del cantante venezolano Nacho.
 UNO (álbum de Alex Zurdo, Funky y Redimi2) (2021), álbum colaborativo de los cantantes cristianos Alex Zurdo, Funky y Redimi2.

También, en política, puede referirse a:
 Organización de las Naciones Unidas (UNO, por sus siglas en inglés).
 Unión Nacional Opositora, coalición electoral de Nicaragua creada en 1966 para enfrentarse a Anastasio Somoza Debayle.
 Unión Nacional de Oposición (Colombia), coalición electoral de izquierda formada en Colombia en los años 1970.
 Unión Nacional Opositora (1989), coalición política de Nicaragua creada en 1989 para enfrentarse a Daniel Ortega.
 Unión Nacional Odriista, desaparecido partido político peruano.

Del mismo modo, en transporte, puede hacer referencia a:
 Fiat Uno, un modelo de automóvil.
 La 1 (metro de Nueva York), línea del servicio del metro de Nueva York.

Además, puede referirse a:
 K-Run's Park Me In First (Uno), un perro de raza beagle famoso por haber ganado el Westminster Kennel Club Dog Show de 2008.
 «Uno» (Better Call Saul), el primer episodio de la primera temporada de Better Call Saul.
 La Universidad Nacional del Oeste (UNO), una universidad argentina.
 La depresión tropical Uno (2009), del año 2009.

Enlaces externos